Slovní spojení skotská škola má kromě obvyklého slovníkového i další významy:
skotská škola (filosofie) – filosofický směr z 18. – 19. století ve Skotsku
skotská škola (esperanto) – skupina esperantských spisovatelů kolem revue Esperanto en Skotlando